

Događaji
 Josafat, nasljeđuje u Izraelu svoga oca Asu, kralja Jude.

Rođenja

Smrti